Borbély Andor (1896–1972) gimnáziumi földrajztanár, térképész
 Borbély Andor (1901–1970) újságíró, lapszerkesztő